Hepburn kan syfta på:

Geografi

Australien 
 Hepburn Springs, Victoria
 Hepburn, Victoria

Kanada 
 Hepburn, Saskatchewan

Storbritannien 
 Hepburn, England, Northumberland

USA 
 Hepburn, Indiana
 Hepburn, Iowa
 Hepburn, Ohio
 Hepburn Township, Pennsylvania

Personer med efternamnet Hepburn
 
 Audrey Hepburn (1929–1993), brittisk skådespelerska
 
 
 John Hepburn (omkring 1600–1636), skotsk militär
 Katharine Hepburn (1907–2003), amerikansk skådespelerska
 Michael Hepburn (född 1991), australisk cyklist

Se även
 Hepburn-systemet, system för transkribering av japansk text

Engelska efternamn
Skotska efternamn